O francês Bernardo de Iusico foi eleito como Superior da Ordem dos Pregadores, a qual comandou entre os anos 1301 e 1303, sucedendo a Alberto de Chiavari.

Tendo frustrada a intenção de manter certo controle sobre a Ordem Dominicana, com a morte de Alberto de Chiavari, o cardeal Boccasini, no Capítulo Geral, de Colônia, realizado na primavera de 1301, apoia como candidato ao cargo de Mestre Geral ao monge lombardo Lamberto de Lodi. Todavia a sua indicação é rejeitada e os monges reunidos escolhem Bernardo de Iusico.

Essa era mais uma tentativa da Santa Sé de manter o controle sobre a Cúria da Ordem Dominicana, tentativa que logrou resultados graças à habilidade de Nicolau, como representante do papa.

Pouco se sabe sobre o governo de Bernardo à frente da Ordem Dominicana.

Religiosos da Ordem dos Dominicanos